Holzappel ist:

 eine Ortsgemeinde im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz, siehe Holzappel
 eine ehemalige Reichsgrafschaft, siehe Grafschaft Holzappel
 eine 1952 geschlossene, ehemals bedeutende Blei- und Silbergrube bei Holzappel, siehe Grube Holzappel

Holzappel ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Charlotte von Holzappel († 1707), Gräfin von Holzappel und Fürstin von Nassau-Schaumburg
 Peter Melander von Holzappel, einem zunächst hessischen, später kaiserlichen Generals im Dreißigjährigen Krieg

Siehe auch:

 Holzapfel (Begriffsklärung)